Elyon Portrait est un personnage de la bande dessinée W.I.T.C.H. et du dessin animé du même nom. C'est l'un des personnages de la série dont le développement est le plus rapide. Elle passe très vite par de nombreuses étapes de changement de personnalité : d'abord amicale, puis manipulée pendant un temps où elle adopte le manichéisme de son frère Phobos ; et enfin de nouveau alliée à ses anciennes amies. C'est le seul autre personnage terrien du même âge que les gardiennes à tenir un rôle dans le monde de Méridian. Durant la saison 1 du dessin animé aussi bien que le premier arc de la BD, elle se montre tour à tour angoissée, dubitative, cruelle, peinée ou gentille du fait de sa difficulté à choisir un camp - étant donné qu'elle ne sait pas qui lui ment et qui lui dit la vérité. Elle est peu réapparue par la suite.

Histoire 

Elyon est née dans la Zone Obscure du Non-Lieu, un univers parallèle à la Terre, dans la ville de Méridian. Elle était la fille de la reine, et à ce titre, la couronne lui revenait de droit, car Méridian devait être gouvernée par une reine. Mais comme elle n'était alors qu'un bébé, son frère aîné, Phobos, prit le pouvoir en tant que régent et instaura une vraie dictature. Il voulut absorber l'énergie magique de sa sœur, mais la nourrice de celle-ci parvint à la sauver avec l'aide d'un couple d'officiers en l'emmenant sur Terre. Elyon fut élevé par le couple dans le monde des humains sous le nom de famille de "Portrait". Elle ignorait alors tout de Méridian et prenait le couple qui l'avait élevé pour ses parents. Elle grandit normalement dans la ville d'Heatherfield, et se lia d'amitié avec une jeune fille nommée Cornelia Hale, qui devint sa meilleure amie, ainsi qu'avec quatre autres filles : Irma Lair, Hay Lin, et, un peu plus tard, Will Vandom et Taranee Cook. Elle développa aussi des sentiments pour Matt, l'un des garçons de l'école, mais ne le lui avoua jamais.

Mais, un jour, lors du bal d'Halloween de son collège, elle fit la connaissance de Cédric, un étrange libraire, qui n'était autre qu'un officier de Méridian au service de Phobos. Lors d'un rendez vous, Cédric raconta à la jeune fille ses origines, en modifiant toutefois quelques détails (il lui cacha le fait que Phobos était un tyran et qu'il avait voulu la tuer) pour la faire revenir à Méridian. Il lui révéla aussi que ses meilleures amies n'était autre que les gardiennes de Kandrakar, et donc les ennemis de Méridian. Elyon renia ses parents adoptifs, qui furent emprisonnés dans la prison de Méridian, et rejoignit la cause de son frère. Elle intervint à plusieurs reprises en compagnie de Cédric et Vathek pour piéger ou combattre les W.I.T.C.H., notamment en emprisonnant Taranee, qu'elle amenait au désespoir en lui faisant croire que ses amies l'oubliaient. Durant cette période, elle agit comme un ennemi redoutable et cruel, aussi dangereux que Cédric voire beaucoup plus car elle a de grands pouvoirs.

Les choses changèrent lors d'un combat entre les W.I.T.C.H. et un groupe d'habitants de Méridian dans la bibliothèque de Cédric. Au cours de la bataille, Will intervint en la faveur de Cédric pour lui sauver la vie, et celui-ci réagit en s'attaquant à la gardienne du Cœur. Elyon ne réagit pas vraiment sur le coup, et fuit à Méridian avec l'officier de son frère, mais elle finit par réfléchir, estimant que le comportement de Cédric avait été déloyal. Commençant à se douter de quelque chose, elle décida de se rendre incognito à Méridian pour comprendre pourquoi les habitants de son monde tenaient tant à quitter la ville. Elle découvrit ainsi la misère de son peuple.

Alors qu'elle allait être emprisonnée par des gardes de Phobos, qui ne l'avaient pas reconnue et croyaient avoir affaire à une paysanne, elle fut tirée d'affaire par Cornelia, qui était venue à Méridian pour discuter et se réconcilier avec son ancienne meilleure amie. Toutes deux discutèrent donc, et Elyon comprit à quel point elle s'était montrée horrible. Caleb intervint alors et lui expliqua la véritable version de son origine.

Ne sachant plus qui disait vrai, Elyon décida de prendre une troisième opinion en compte, à savoir celle de ses parents adoptifs. Elle alla les visiter en prison, et apprit d'eux pourquoi elle avait été enlevée à son frère.

Désormais, Elyon commença à prendre conscience de la vérité. Elle se méfia de plus en plus de Cédric, avec qui elle prit ses distances, et décida de contacter les W.I.T.C.H. pour leur demander de l'aide. Craignant d'être rejetée si elle y allait elle-même, elle contacta d'abord les rebelles et obtint de Vathek qu'il prévienne Will. Malgré ses craintes, les gardiennes acceptèrent : elles aidèrent ses parents adoptifs (ainsi que la totalité des prisonniers de Phobos) à s'évader, et réalisèrent un plan pour la sauver du piège que Phobos lui avait tendu. Méridian se révolta, et, après de multiples complications, Phobos et Elyon s'affrontèrent en duel de magie. Bien qu'Elyon ait largement l'avantage, Phobos sortit vainqueur en trichant, et emprisonna sa sœur. Mais la captivité ne dura pas, car les W.I.T.C.H., après avoir vaincu Cédric, libérèrent Elyon et lui donnèrent la Couronne de Lumière, ce qui fit d'elle la nouvelle reine de Méridian.

À peine devenue reine, Elyon usa de ses pouvoirs pour redonner à Méridian les énergies magiques absorbés par Phobos, et entreprit de réparer les dégâts. Elle choisit de rester là pour assurer sa nouvelle position, et quitta les W.I.T.C.H., avec qui elle était enfin et définitivement réconciliée.

Plus tard, Elyon revint temporairement à Heatherfield pour rendre visite à ses amies et passer un peu de temps avec elles. Mais elle fut à nouveau emprisonnée par Phobos, devenu Oracle sous l'identité d'Endarno. Pour éviter que Phobos ne s'empare de son pouvoir, elle s'en sépara avec l'aide de Yan Lin, qui confia ce pouvoir à Will. La gardienne du Cœur remit un peu plus tard ce pouvoir dans la Couronne de Lumière. Lorsqu'Elyon fut libérée, on lui redonna la Couronne, et elle récupéra ainsi tous ses pouvoirs. Elle retourna à Méridian une fois Phobos vaincu et sans défense.

Description

Physique 

Elyon a les yeux bleu pâle, les traits fins et les cheveux blond très pâle avec une tresse de chaque côté du visage. Elle est assez petite, même pour son âge. Elle portait habituellement des vêtements noirs, violets, verts et gris lorsqu'elle vivait à Heatherfield, mais à Méridian, elle porte plus généralement une robe bleu clair, parfois surmontée d'un manteau brun grossier pour passer inaperçue.

Caractère 
Elyon a un tempérament normalement aimable, généreux, bien qu'elle se soit comportée de façon cruelle lorsqu'elle était manipulée par Cédric. D'apparence timide et douce, elle a un bon caractère et se montre impitoyable envers les gardiennes jusqu'à ce qu'elle sache la vérité a son sujet. 

Elle est aussi rusée et habile, sans doute parce que Cédric lui a servi de professeur. Cornelia lui a attribué un penchant mégalomane dans une aventure bonus, lorsqu'elle dit que le bruissement des feuilles dans le vent lui évoque une foule l'applaudissant, mais ce penchant ne semble pas visible lorsqu'elle devient reine, car elle semble plus angoissée qu'autre chose.

Pouvoirs 
Bien qu'elle ne soit pas une gardienne de Kandrakar, Elyon est une magicienne extrêmement puissante. Elle possède des pouvoirs supérieurs même à ceux de Phobos, qui font d'elle la Lumière de Méridian. Dans l'un des numéros hors-série du magazine, il était mentionné qu'elle "avait le pouvoir de contrôler la matière." Néanmoins, elle fait montre de beaucoup d'autres capacités sans vraiment de lien avec cette définition. On a pu la voir utiliser ses pouvoirs de diverses manières : elle a créé un monstre en eau, lancé des attaques d'énergie, emprisonné les W.I.T.C.H. dans un tableau... À une occasion, on put la voir aussi changer d'apparence, bien que, contrairement aux autres habitants de Méridian, son apparence réelle ne soit pas celle d'un monstre, mais d'une humaine. Elle a précisé dans un épisode que c'était Cédric qui lui avait appris à se servir de ses pouvoirs.

En récapitulant ce qu'elle a utilisé dans le dessin animé et la BD, elle possède les pouvoirs suivants connus :
 Projection d'attaques d'énergie ;
 Manipulation de la réalité physique ;
 Création de portails entre la Terre et Méridian, y compris des portails qui altèrent la matière les traversant ;
 Génération d'images fantomatiques d'elle-même, similaires aux Gouttes astrales de Will. Ces illusions bougent indépendamment d'Elyon, mais n'ont pas d'ombre, et ne réagissent pas comme des personnes réelles. Elles disparaissent si on les touche ;
 Projection d'une forme astrale d'elle-même, partiellement transparente, même entre la Terre et Méridian. Contrairement aux images fantomatiques, cette forme est la vraie Elyon, et elle peut l'utiliser pour communiquer ;
 Téléportation, même entre deux dimensions ; 
 Vol/lévitation ;
 Télékinésie ;
 Passage à travers les murs et sans doute les autres objets solides ; 
 Faculté de dessiner des scènes futures, bien que cela soit un pouvoir utilisé inconsciemment. Peut être une sorte de don de prémonition ; 
 Emprisonnement des autres dans des bulles-prison transparentes et impénétrables ; 
 Emprisonnement des autres dans des étreintes d'énergie (comme elle l'a fait avec Phobos après l'avoir vaincu) ; 
 Faire disparaître temporairement les parties du corps des autres, comme elle le fait avec Taranee ;
 Changement d'apparence ;
 Rendre des dessins, des pensées ou même des histoires réelles ; 
 Création et contrôle de la glace ;

Personnage de W.I.T.C.H.
Magicien ou sorcier de fiction
Reine de fiction
Orphelin de fiction
Adopté de fiction
Élève de fiction